Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Arizona 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Anne White che ha battuto in finale Dianne Balestrat 6-1, 6-2.

Teste di serie

 Dianne Balestrat (finale)
 Bonnie Gadusek (secondo turno)
 Beth Herr (secondo turno)
 Mareen Louie-Harper (terzo turno)
 Anne White (Campionessa)
 Sharon Walsh-Pete (quarti di finale)
 Molly Van Nostrand (terzo turno)
 Catherine Suire (terzo turno)

 Debbie Spence-Nasim (secondo turno)
 Patricia Hy-Boulais (secondo turno)
 Mary Lou Daniels (primo turno)
 Patrícia Medrado (secondo turno)
 Marcella Mesker (primo turno)
 Isabel Cueto (terzo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Arizona 1987